Het Pan-Amerikaans kampioenschap korfbal 2018 werd van 2 tot en met 4 maart 2018 in Colombia gehouden. Alle wedstrijden werden gespeeld in de stad Cali. Het was de tweede editie van dit toernooi en er deden zes teams mee.

De nummers 1 en 2 van dit toernooi plaatsen zichzelf automatisch voor het WK van 2019.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)

Toernooi
De opzet van het toernooi is simpel ; elk land (6) speelt 1 keer tegen elk ander land. Na deze wedstrijden volgen geen verdere finales, de eindstand na de 5 gespeelde wedstrijden is de eindstand.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand van het toernooi

Zie ook 
 Europees kampioenschap korfbal
 Wereldkampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen
 International Korfball Federation

Pan-Amerikaanse kampioenschappen korfbal
Korfbal in 2018
Sportevenement in Colombia